Asigliano steht für:

 Asigliano Veneto, eine nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Vicenza in Venetien 
 Asigliano Vercellese, eine Gemeinde  in der italienischen Provinz Vercelli der Region Piemont